Liga Konferencji Europy UEFA 2021/2022 – 1. sezon trzecich w hierarchii i pod względem prestiżu europejskich, klubowych rozgrywek piłkarskich federacji zrzeszonych w UEFA. Zawody promują zespoły z rozgrywek ligowych o niższym współczynniku, którym przysługuje więcej miejsc w eliminacjach. 

Finał Ligi Konferencji Europy 2021/2022 został rozegrany na Arena Kombëtare w Tiranie 25 maja 2022 roku. Pierwszym zwycięzcą tych rozgrywek w historii została AS Roma, która pokonała w finale Feyenoord 1:0.

Zwycięzca edycji 2021/2022 zakwalifikował się do Ligi Europy w sezonie 2022/2023.

Rozgrywki składały się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej podzielonej na:
 ścieżkę ligową (4 rundy),
 ścieżkę mistrzowską (3 rundy),
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Format rozgrywek i podział miejsc 
Miejsca dla federacji zostaną rozdzielane poprzez współczynnik ligowy UEFA z sezonu 2019/20. W edycji 2021/2022 Ligi Konferencji Europy może wziąć udział 181 zespołów z 55 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA.

Podział miejsc jest następujący:

 Federacje z miejsc 1–5 oraz Liechtenstein mają 1 drużynę. 
 Federacje z miejsc 6–16 oraz 51–55 mają 2 drużyny.
 Federacje z miejsc 17–50 (poza Liechtensteinem) mają 3 drużyny.

Szczegółowy podział miejsc 
Poniższa tablica pokazuje listę szczegółowego podziału miejsc

Uczestnicy 
Wykaz rundy dla zespołów z danego miejsca w danej lidze.

Oznaczenia:

 L2, L3, L4, L5, L6  – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 PK – zdobywca pucharu krajowego,
 PL – zdobywca pucharu ligi,
 P-O – drużyny, które awansowały z play-offów w swoich ligach,
 SZ – drużyny, które awansowały poprzez zwycięstwo w sezonie zasadniczym,
 LE4 – drużyny, które przegrały swoje mecze w rundzie play-off Ligi Europy,
 LE3M – drużyny, które przegrały swoje mecze w III rundzie kwalifikacji Ligi Europy dla mistrzów,
 LE3L – drużyny, które przegrały swoje mecze w III rundzie kwalifikacji Ligi Europy dla niemistrzów,
 LM1 – drużyny, które przegrały swoje mecze w I rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów,
 LM RW – drużyny, które przegrały swoje mecze w rundzie wstępnej kwalifikacji Ligi Mistrzów,
 LE FG – drużyny, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach w fazie grupowej Ligi Europy.

Terminarz 
Losowania każdej rundy odbywały się w siedzibie UEFA w Nyonie, w Szwajcarii.

Faza kwalifikacyjna

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 66 drużyn, z czego 33 było rozstawionych.

II runda kwalifikacyjna 

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny został podzielony na 2 części – ścieżkę mistrzowską i ścieżkę ligową:

 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych było 18 drużyn (15 z I rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów i 3 z rundy wstępnej kwalifikacji Ligi Mistrzów), z czego 15 było rozstawionych;
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione były 90 drużyn (w tym 33 z poprzedniej rundy), z czego 45 były rozstawione.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

III runda kwalifikacyjna 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany zostanie podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:

 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych było 10 drużyn (9 z poprzedniej rundy i 1 z I rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów);
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione były 54 drużyny (w tym 45 z poprzedniej rundy), z czego 26 było rozstawionych.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Runda play-off 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany zostanie podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:

 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych było 10 drużyn (5 z poprzedniej rundy oraz 5 z III rundy kwalifikacji Ligi Europy w ścieżce mistrzowskiej), z czego 5 było rozstawionych;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnione były 34 drużyny (w tym 27 z poprzedniej rundy oraz 3 z III rundy kwalifikacji Ligi Europy w ścieżce ligowej), z czego 17 było rozstawionych.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Faza grupowa 

Losowanie odbyło się 27 sierpnia 2021 roku. Do startu w fazie grupowej uprawnionych będzie 32 drużyny (22 zwycięzców rundy play-off Ligi Konferencji Europy i 10 przegranych rundy play-off Ligi Europy, które rozegrają spotkania systemem każdy z każdym u siebie i na wyjeździe. W trakcie losowania zespoły będą rozdzielone na 4 koszyki według współczynnika UEFA, następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogą trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji, a także z powodu napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie, zespoły z Rosji i Ukrainy.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:

 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnione były 24 drużyny:

 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Konferencji Europy,
 8 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy.

Do dalszych etapów turnieju przechodzili zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Zakwalifikowane drużyny 
W play-offach zespoły, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach w Lidze Konferencji Europy zostały rozlosowane przeciwko zespołom, które zajęły 3. miejsca w swoich grupach w Lidze Europy. Zwycięzcy grup z Ligi Konferencji Europy nie uczestniczą w play-offach i mają automatyczny awans do 1/8 finału.

Drabinka 

Uwagi:
* Zwycięstwo po dogrywce
** Zwycięstwo po rzutach karnych.

Play-offy 
Losowanie par tej rundy odbyło się 13 grudnia 2021 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 17 lutego, a rewanże 24 lutego 2022.

1/8 finału 
W tej rundzie zwycięzcy grup Ligi Konferencji Europy zostali rozlosowani przeciwko zwycięzcom dwumeczów 1/16 finału. Losowanie par tej rundy odbyło się 25 lutego 2022 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 10 marca, a rewanże 17 marca 2022.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbyło się 18 marca 2022 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 7 kwietnia, a rewanże 14 kwietnia 2022.

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbyło się 18 marca 2022 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 28 kwietnia, a rewanże 5 maja 2022.

Finał 

ZDOBYWCA LIGI KONFERENCJI EUROPY 2021/2022

AS ROMA PIERWSZY TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców 
Nie wliczono bramek z kwalifikacji i play-off.

Źródło:

Hat-tricki

Prawa transmisyjne w Polsce 
Wszystkie mecze turnieju zasadniczego Ligi Konferencji UEFA będą transmitowane za pośrednictwem płatnej internetowej platformy streamingowej Viaplay. Nadawca uzyskał prawa do nadawania rozgrywek w latach 2021–2024. Mecze eliminacyjne do turnieju LKE Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin w sezonie 2021/2022  będzie na żywo pokazywał także kanał TVP Sport.

Zobacz też 

 Liga Mistrzów UEFA (2021/2022)
 Liga Europy UEFA (2021/2022)

Przypisy 

Liga Konferencji Europy UEFA (2021/2022)